Села:
 Новомиколаївське — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Новомиколаївське — Миколаївська область, Врадіївський район
 Новомиколаївське — колишнє село Харківської області, Балаклійського району